Смоквица Вела може бити:

 Смоквица Вела, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Смоквица Вела (Рогозница), острво у близини Рогознице.